A Qatar Stars League 1969–70 foi a 7ª edição do Campeonato Nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Oruba venceu a liga neste ano. Conquistando seu quarto título.

References
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

 1969/70